Back for Good ist der Titel von:

 Back for Good (Lied), Lied von Take That (1995)
 Back for Good (Album), Musikalbum von Modern Talking (1998)
 Back for Good (Film), Spielfilm von Mia Spengler (2017)